Сливень — посёлок в Междуреченском городском округе Кемеровской области России.  Входил в состав Тибенского сельсовета (сейчас — Тибенское территориальное управление).

История

География 
Сливень расположен в юго-восточной части Кемеровской области и находится на берегу реки Томь.

Уличная сеть не развита.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности населения в 5 жителей

Инфраструктура 
Железнодорожный транспорт.

Транспорт 
В посёлке находится   одноименный железнодорожный разъезд.

Примечания 

Населённые пункты на реке Томь
Населённые пункты Междуреченского городского округа